Бри́дж (от  — мост):
 Бридж — карточная игра.
 Бридж, или струнодержатель — устройство в струнных музыкальных инструментах.
 Бридж — сетевой мост.
 Бридж — прокол тканей в области переносицы на уровне глаз или между бровями.
 Бридж-кредит — тип краткосрочного кредита.
 Бридж (музыка) — часть музыкальной композиции, создающая связь между другими частями и отличающаяся от них своей гармонической структурой и другими элементами музыкальной выразительности.

Топоним 
 Бридж — избирательный округ Лондонского Сити.
 Бридж-Ривер-Конс — вулканическое поле в Британской Колумбии (Канада).
 Бридж-Сити — город в Техасе (США).
  — поселение в Луизиане (США).
 Бридж-стрит — улица в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк).
 См. также ,  и

Персоналии 
 Бридж, Марк (род. 1985) — австралийский футболист.
 Бридж, Сиприан (1839—1924) — адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании.
 Бридж, Уэйн (род. 1980) — английский футболист.
 Бридж, Фрэнк — английский композитор.

См. также 

 
 Уоллер-Бридж, Фиби